Hamza-begova džamija (Andzabeg), džamija u Andzabegu u Mađarskoj
 Hamza-begova džamija (Sanski Most), džamija u Sanskom Mostu u Bosni i Hercegovini
 Hamza-begova džamija (Tešanj), džamija u Tešnju u Bosni i Hercegovini